Il doppio del torneo di tennis Hamburg Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Krupa e Pavel Vízner che hanno battuto in finale Karsten Braasch e Patrik Kühnen 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Jan Apell /  Nicklas Kulti (primo turno)
 Marius Barnard /  Anders Järryd (primo turno)

 Alex Antonitsch /  Sébastien Lareau (primo turno)
 Tom Kempers /  Stephen Noteboom (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hamburg Challenger 1996